Helminthoglypta similans är en snäckart som beskrevs av Hanna och A. G. Smith 1937. Helminthoglypta similans ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
similans